Kings Park kan syfta på följande platser:

Australien 

 Kings Park, park, Western Australia, 
 Kings Park (del av en befolkad plats), South Australia, Adelaide, 
 Kings Park, Canberra,

Storbritannien 

 Kings Park, Bournemouth, park, England,

USA 

 Kings Park (ort i USA, Virginia, Fairfax County, lat 38,81, long -77,24), 
 Kings Park (ort i USA, New York), Suffolk County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar